Pot Black Cup 2005 — пригласительный снукерный турнир, проходивший 29 октября 2005 года в Лондоне, Англия. Победителем турнира стал Мэттью Стивенс, обыгравший в финале Шона Мёрфи с «маленьким» счётом 57-23.

Формат 

 Все матчи состоят из одного фрейма. Победителем становится тот, кто в сумме набрал больше очков.

Результаты

Ссылки 

 Результаты на snooker.org 

Pot Black Cup
2005 год в снукере